Reichenhall steht für:

 Bad Reichenhall, Kreisstadt des Landkreises Berchtesgadener Land im Regierungsbezirk Oberbayern, Bayern
 Hallgrafschaft Reichenhall, ein dem Landesherrn unterstellten unterworfenes Salinenareal, siehe Salzgraf
 Reichenhall-Formation lithostratigraphische Formation der unteren und mittleren Trias der Ostalpinen Decken der Nördlichen Kalkalpen

Reichenhall ist der Namenname oder Namensbestandteil folgender Personen:

 Peter Kröll von Reichenhall († 1363), Bischof von Lavant
 Engelbert von Attel und Reichenhall (um 1100–1161), Graf von Attel, Graf von Wasserburg sowie Hallgraf für das Salzwesen in Hall